Салпаа́д (, Целафхад ; Цлофха́д) — персонаж книги Чисел, сын Хефера из колена Манассии, умер во время странствования израильтян по пустыне, без связи с бунтом Корея (евр. Кораха), и оставил после себя пять дочерей, которых звали Милка, Махла, Ноа, Хогла и Фирца (евр. Тирца).

Согласно агаде, Салпаад и его отец Хефер были среди тех, которые вышли из Египта, и поэтому каждый из них должен был получить удел в Палестине. Салпаад, как первородный, имел право на две доли в отцовском наследии; дочери Салпаада поэтому получили три удела в Палестине: дедовский и двойной отцовский.

Талмудисты объясняют , в том смысле, что Салпаад не был ни среди тех, которые роптали против Бога, ни среди тех, которые возмутились вследствие неблагоприятного отзыва соглядатаев ο Святой Земле, ни в сообществе Корея (Кораха); все эти три категории мятежников не получили удела в Палестине.

Грех Салпаада 
Рабби Акива считал, что грех Салпаада, за который он умер, заключался в собирании дров в субботний день, за что был побит камнями. По другому мнению (Баал Атурим к ), его грех состоял в том, что он вместе с другими, вопреки предупреждению Моисея, пытались вторгнуться в Палестину.

Все поименованные в генеалогии Салпаада () были праведники; по мнению же рабби Натана Салпаад не был праведником, а генеалогия приведена в Торе только для того, чтобы подчеркнуть праведность его дочерей. Слова его дочерей: «Он умер за свой грех» толкуются в том смысле, что он сам согрешил, не вовлекая, однако, других в свою греховность.

Дочери Салпаада 
Салпаад (евр. Целафхад) умер в пустыне, не оставив после себя наследников мужского пола . Его пять дочерей впоследствии предъявили пред Моисеем свои права на наследство удела среди евреев (). Моисей вопросил Господа, и Господь возвестил ему, что просьба дочерей Салпаада справедлива, вследствие чего им был дан удел среди братьев их отца, и принято общее решение, чтобы в случае их выхода замуж за мужей из других колен, их уделы не переходили в другое племя, а оставались в племени их отца. И вышли дочери Салпаадовы замуж за сыновей дядей своих ().

Шолом-Алейхем упоминает вопрос для проверки знаний домашнего учителя: «Что говорит Раши о дочерях Цлофхада?» (что все были в равной степени умные учёные праведницы).

Примечания 

Персонажи Пятикнижия
Книга Чисел
Колено Манассиино